Pelzl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pelzl (* 1939), deutscher Chemiker, Hochschullehrer, Basketballspieler
 Gisela Pelzl (1939–2020), deutsche Basketballspielerin
 Martin Pelzl, deutscher Basketballspieler